Okpara bezeichnet:

 Okpara (Fluss), einen Grenzfluss zwischen Benin und Nigeria
 Okpara (Benin), Arrondissement im Departement Collines, Benin 

Okpara ist der Familienname folgender Personen:

 Godwin Okpara (* 1972), nigerianischer Fußballspieler
 Leon Okpara (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Michael Okpara (1920–1984), nigerianischer Politiker
 Ray Okpara (* 1978), deutscher DJ
 William Okpara (* 1968), nigerianischer Fußballspieler
 Williams Okpara (* 1995), nigerianischer Fußballspieler